Loi du Parlement () est la désignation des textes législatifs dans plusieurs pays ayant adopté le système de Westminster. Voir :
 Loi du Parlement (Australie) ;
 Loi du Parlement (Canada) ;
 Loi du Parlement (Nouvelle-Zélande) ;
 Loi du Parlement (Royaume-Uni).

en:Act of Parliament